

Télévision 

 Ambitions, une ancienne émission télévisée d'économie ;

Musique 

 Ambitions, un album du groupe de rock japonais One Ok Rock ;
 Ambitions, une chanson du groupe norvégien Donkeyboy ;

Voir aussi 

 

Homonymie
Homonymie de titre